Кардашенко:
 Кардашенко, Александр Николаевич (1880—1919) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Кардашенко, Юрий Борисович (1923—1989) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.